FC Kilikia Yerevan (limba armeană: Ֆուտբոլային Ակումբ Կիլիկիա Երեւան)) este un club de fotbal din Yerevan, Armenia care evoluează în Prima ligă armeană.

Lotul de jucători

Current Squad 2008

Kilikia în Europa

Legături externe 
 Echipa la UEFA.com
 Echipa la Soccerway.com

Cluburi armene de fotbal
Fondări în 1992